Вінкельманн () — власна назва.

Персоналії 
 Едуард Вінкельманн (1838—1896) — німецький історик.
 Йоганн Вінкельманн (1717—1768) — німецький мистецтвознавець.
 Отто Вінкельманн (1894—1977) — німецький військовик, доктор права.

Інше 
 11847 Вінкельман — астероїд головного поясу.